Коржынколь:
 Коржынколь (село) — село в Тарановском районе Костанайской области Казахстана.
 Коржынколь (озеро) — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.

См. также 
 Коржинколь